Stalburg steht für
Claus Stalburg (1469–1524), Frankfurter Patrizier 
Große Stalburg, ehemaliges Stammhaus der gleichnamigen Frankfurter Familie in der Altstadt
Stalburger Oede, teilweise erhaltener Landsitz der gleichnamigen Frankfurter Familie im heutigen Stadtteil Nordend

Siehe auch:
Stahlburg
Stallburg
Stalburg Theater